Худар () — традиционное национальное блюдо чеченцев, каша, в состав которой входят крупа кукурузная или мука кукурузная, мука пшеничная, молоко или вода, соль, масло сливочное топлёное) или молоко кипячёное, или брынза.

Описание 
Для приготовления просеивают крупу или кукурузную, или пшеничную муку. В кастрюле разогревают воду или молоко. Закипевшее молоко или в воду засыпают крупу или кукурузную или пшеничную муку, чтобы не было комочков, постоянно помешивая. Варится на медленном огне до полной готовности каши. Подают чеченскую национальную молочную кашу в глубокой тарелке, в углубление которой кладут кусочек масла или творог с маслом. Отдельно подают молоко или брынзу.

Примечания

Литература 
 Чеченцы! Кто они? И. Ю. Алироев, Малик Сайдуллаев

Ссылки 
 https://books.google.ru/books?id=BoaBAAAAMAAJ&q=Худар&dq=Худар&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwie_ISygofPAhXFiCwKHak7D3MQ6AEIIDAB

Чеченская кухня